Mads Stokkelien (Kristiansand, 15 de março de 1990), é um futebolista norueguês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Start.

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do IK Start